Perozzi puede hacer referencia a:

Personas 
 Osvaldo Perozzi (1932-1986), escritor argentino nacido en Rosario.

Cinematigrafía 
 Giorgio Perozzi, personaje del film Amici miei (1975), interpretado por Philippe Noiret.

Astronomía 
 (10027) Perozzi, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por Edward L. G. Bowell el 30 de marzo de 1981.